Porphyreon bezeichnet:

 eine antike Stadt in Phönizien, das heutige Jieh im Libanon
 Titularbistum Porphyreon, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche